Maki kan som auktorsförkortning betyda:

 Moichirō Maki
 T. Maki

Robotskapade auktorsförkortningar